Daman, ciutat i municipi de l'Índia capital del territori de Daman i Diu.
 Daman-i-Koh, comarca al districte de Santal Parganas a Jharkhand (Índia)
 Daman i Diu, territori de la Unió Índia.
 Districte de Daman (Índia), divisió administrativa del territori indi de Daman i Diu.